O Meadhaven Football Club é um clube de futebol da Jamaica. No time do Meadhaven já jogou Kemmar Daley, primo de Bob Marley. Disputou o Campeonato Jamaicano de Futebol da primeira divisão na temporada 2006-07.

Clubes de Futebol da Jamaica